Климе́нко — українське прізвище, утворене від Клим — народної форми канонічного імені Климент.

Відомі носії

А 
 Клименко Анатолій Володимирович (* 1961) — народний депутат України 4-го скликання.
 Клименко Андрій Васильович — український журналіст, економіст і громадський діяч з Криму.
 Клименко Антон Никифорович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Клименко Артем Сергійович — капітан Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

В 
 Клименко Валентин Митрофанович — український вчений, доктор технічних наук.
 Клименко Василь Костянтинович (1906 — 1984) — український радянський партійний діяч.
 Клименко Василь Олексійович (1975—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Клименко Віктор (1942) — фінський співак.
 Клименко Віктор Васильович (1935) — український психолог.
 Клименко Віктор Іванович (1875 — 1920 ?) — генерал-хорунжий Армії Української Держави.
 Клименко Віктор Іванович (1932—2022) — український живописець і графік. Заслужений діяч мистецтв України.
 Клименко Віктор Миколайович (1978—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.

Г 
 Клименко Григорій Гнатович (1906—1995) — Герой Радянського Союзу.

Д 
 Клименко Дмитро Васильович (1980—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Клименко Дмитро Миколайович (* 1969) — Герой Росії (2000)

Є 
 Клименко Євген Віталійович — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Клименко Євген Олександрович (1978—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Клименко Євген Сергійович — молоший сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.

З 
 Клименко Зоя Сергіївна (1924—2007) — лікар-акушер; заслужений лікар УРСР, почесний громадянин Херсона.

І 
 Клименко Іван Євдокимович (1891 — 1937) — радянський державний діяч.
 Клименко Ігор Володимирович (1972) — Голова Національної поліції України.

К 
 Клименко Катерина Сергіївна — українська спортсменка-пауерліфтер, майстер спорту міжнародного класу.
 Клименко Кіндрат Гаврилович (1913 — 1945) — Герой Радянського Союзу.

Л 
 Клименко Леонід Павлович (1951) — український науковець у галузі машинобудування.
 Клименко Леся Михайлівна (1934 — 2012) — українська письменниця.
 Клименко Людмила Миколаївна (1955) — українська співачка (альт). Народна артистка України.

М 
 Клименко Максим Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Клименко Марія Миколаївна (1924—2000) — українська актриса, Народна артистка УРСР.
 Клименко Микола Васильович (1925—2018) — радянський військовик, молодший сержант, учасник Другої світової війни.
 Клименко Микола Володимирович ( 1930) — український журналіст, письменник.
 Клименко Микола Іванович (1913—1990) — тракторист, комбайнер, Герой Соціалістичної Праці.
 Клименко Микола Олегович — старший солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Н 
 Клименко Ніна Федорівна (1939) — член-кореспондент, Академії наук України.

О 
 Клименко Олег Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

 
 Клименко Олексій Васильович — гірник очисного забою дільниці ДП «Шахтоуправління „Південнодонбаське № 1“», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Клименко Олексій Григорович (1912—1943) — радянський футболіст, півзахисник.
 Клименко Олена Олександрівна ( 1954) — український мистецтвознавець.

П 
 Клименко Павло Володимирович (1874 — після 1919) — старшина Дієвої Армії УНР.
 Клименко Петро Михайлович (1961—2000) — український живописець.

Р 
 Клименко Руслан Іванович (* 1978) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Клименко Світлана Валентинівна (1937) — радянська та українська біологиня, доктор біологічних наук.
 Клименко Сергій Володимирович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Клименко Сергій Миколайович (1976—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Клименко Станіслав Степанович (1954 — 2008) — український кінорежисер, Заслужений діяч мистецтв України.
 Клименко Станіслав Ігорович (1992) — український гирьовик, майстер спорту України міжнародного класу.

Т 
 Клименко Тетяна Іванівна — старша медична сестра Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова, заслужений працівник охорони здоров'я України.

Ф 
 Клименко Федір Валентинович (1929 — 1987) — український кінооператор.
 Клименко Федір Єлисейович (1926 — 2008) — радянський та український учений у сфері будівництва.
 Клименко Федір Максимович (1937—2017) — український живописець, художник-графік.

Ю 
 Клименко Юлія Вікторівна (1986) — українська тенісистка, бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор 2012 року
 Клименко Юлія Леонідівна (1976) — українська політична діячка, народний депутат України 9-го скликання.
 Клименко Юрій Вікторович (1944) — російський кінооператор, Заслужений діяч мистецтв Росії
 Клименко Юрій Аркадійович (1969) — український дипломат
 Клименко Юрій Брійович — в. о. голови Луганської ОДА з 15.7.2015
 Клименко Юхим Филимонович (1839—1922) — український хімік.

Я 
 Клименко Яків Дмитрович (1912 — 1984) — український письменник, член Спілки письменників СРСР, заслужений працівник культури УРСР.

Див. також 
 Гапон-Клименко Інна Олександрівна (1963) — українська співачка, заслужена артистка України.
 Климченко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко